Molekulska formula -{C30H24O12}- se može odnositi na:

 Procijanidin A1
 Procijanidin A2